De Ronde van Keulen 2011 (Duits: Rund um Köln 2011) was de 95e editie van deze Duitse eendaagse wielerwedstrijd. Deze werd verreden op 25 april en maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2011 (categorie 1.1). De afstand bedroeg 203.5 kilometer.

Uitslag

Eendagswielerwedstrijd in 2011
UCI Europe Tour 2011
2011